Läuppi ist der Familienname von:
 Adolf Läuppi (1906–1974), Schweizer Radrennfahrer
 Eugen Läuppi (1919–1999), Schweizer Arzt und Rechtsmediziner
 Heinz Läuppi (1936–2011), Schweizer Radrennfahrer